Шавалеев — башкирская и татарская фамилия; имеет женскую форму Шавалеева. Известные носители:

 Шавалеев, Булат Равилевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Шавалеев, Дамир Ахатович (род. 1975) — председатель правления, генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават».